Нуая́ль-Понтіві́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 90 км на захід від Ренна, 50 км на північ від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1482 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3743,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Нуаяль-Понтіві
 Нуаяль-Понтіві на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нуаяль-Понтіві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан